Джек О’Каллахэн (; род. 24 июля 1957, Бостон) — бывший американский хоккеист, игравший на позиции защитника. Олимпийский чемпион-1980 в Лейк-Плэсиде в составе сборной США.

Карьера

Клубная 
На студенческом уровне играл за команду «Бостон Юниверсити Терьерс», в которой был капитаном в сезонах 1977/78 и 1978/79. По итогам этих двух сезонов он дважды входил в Первую команду звёзд.

На Драфте НХЛ 1977 года был выбран в 6-м раунде под общим 96-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс». С 1980 по 1982 год он за фарм-клуб «Чикаго» «Нью-Брунсвик Хоукс». В дальнейшем играл за «Чикаго» (1982—1987) и «Нью-Джерси Девилз» (1987—1989), после чего завершил карьеру хоккеиста.

Международная 
В составе сборной США, составленной из игроков студенческих лиг, играл на домашней ОИ-1980, на которой американцы сенсационно завоевали золотые медали. На турнире он сыграл в 4 матчах, в том числе и в легендарном матче со сборной СССР, который американцы выиграли со счётом 4:3.

Играл на двух чемпионатах мира ЧМ-1979 и ЧМ-1989, на которых американцы остались без медалей.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от США
Игроки «Бостон Юниверсити Терьерс» (хоккей)
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»